Город Кулебаки или городско́й о́круг город Кулебаки — административно-территориальное образование (город областного значения) и муниципальное образование со статусом городского округа в Нижегородской области России. До 2015 года составлял Кулебакский район.

Административный центр — город Кулебаки.

География 
Город с округом расположен в юго-западной части Нижегородской области и граничит с Ардатовским районом городскими округами Навашинским и Выксой. Район расположен вблизи границ с Владимирской, Рязанской областями и Мордовией.

История 
Первое поселение на территории современного округа Кулебаки возникло в XVI столетии среди мордовских поселений на старинной торговой дороге Царской Сакме и называлось Тёплый Стан (деревня Тёплая), о чём свидетельствуют записи летописцев похода Ивана Грозного на Казань. До середины XVIII века в связи с отсутствием плодородных земель население занималось охотой, различными промыслами, связанными с обработкой древесины.

До революции населённые пункты городского округа входили в состав Ардатовского уезда Нижегородской губернии и Муромского уезда Владимирской губернии. С образованием в 1921 году Выксунского уезда западная часть современного округа с посёлком Кулебаки вошла в его состав, а восточная часть округа оказалась в составе укрупнённого Арзамасского уезда.

Кулебакский район был образован 15 июля 1929 года в составе Муромского округа Нижегородского края.

На 1 января 1940 года в состав района входило 15 сельсоветов: Больше-Окуловский, Валтовский, Велетьминский, Гремячевский, Горицкий, Липинский, Ломовский, Натальинский, Ново-Мамлейский, Роговский, Савослейский, Салавирский, Сонинский, Тепловский, Шилокшанский.

29 августа 1944 года Больше-Окуловский, Горицкий, Липинский и Сонинский с/с были переданы в новый Мордовщиковский район.

В 1963 году в связи с укрупнением районов Горьковской области Кулебакский район был упразднён, а его территория вошла в состав Выксунского района. Спустя 9 лет Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 октября 1971 года Кулебакский район был образован вновь.

В 2015 году все муниципальные образования района были преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование городской округ город Кулебаки. Административно-территориальное образование Кулебакский район был преобразован в город областного значения Кулебаки, а муниципальное образование Кулебакский район был преобразован в городской округ город Кулебаки.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Кулебаки, рабочие посёлки Велетьма и Гремячево) проживают  % населения района.

 Возрастной состав
В Кулебакском районе проживает 58780 человек, в том числе:
 младше трудоспособного — 11600 человек
 трудоспособное — 35180 человек
 старше трудоспособного — 12000 человек.

 Национальный состав населения
Основное население — русские.

Административно-территориальное устройство 
Город областного значения включает в себя административно-территориальные образования: 1 город, 1 рабочий поселок и 5 сельсоветов.

Населённые пункты 
В состав города областного значения и городского округа входят 27 населённых пунктов:

С 1 января 2021 года рабочий посёлок Велетьма преобразован в сельский населённый пункт с образованием административной единицы сельсовет Велетьма.

Муниципально-территориальное устройство 
До 2015 года в Кулебакском муниципальном районе было три городских и четыре сельских поселений:

В 2015 году все муниципальные образования района были преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование городской округ город Кулебаки.

Экономика

Промышленность 
Промышленность района представлена 8 основными предприятиями:

Сельское хозяйство 
На территории Кулебакского района действует 11 сельскохозяйственных предприятий:
 СПК «Кулебакский» — мясо, молоко;
 ООО «Изумруд» — мясо, молоко;
 ООО «Земледелец» — мясо, молоко;
 КФХ «Серебрянское» — мясо, молоко;
 ООО «Рыбхоз „Велетьма“» — рыба;
 КФХ «Зуев» — овощи, мясо;
 КФХ «Умилин» — овощи;
 КФХ «Агро» — овощи, мёд;
 КФХ «Зорюшка» — овощи;
 КФХ «Возрождение» — зерно;
 КФХ «Большев» — мясо, молоко.

 Земельные ресурсы.
Территория района представляет собой песчаную равнину, изрезанную неглубокими оврагами, имеющими пологие склоны, и речными долинами левобережья реки Теши. Три четверти района заняты лесами. Абсолютные высоты района колеблются от 100 до 150 метров над уровнем моря.
Почвы района на большей части территории представлены дерново-подзолистыми и различными по механическому составу и степени оподзоленности. В южной части района преобладают подзолистые супесчано-суглинистые почвы. Болотные и аллювиальные пойменные почвы занимают полосу вдоль реки Теши. Дерново-суглинистые и супесчаные почвы расположены по долинам рек.

 Минеральные ресурсы
Кулебакский район расположен в Приокской заболоченной низине среди знаменитых муромских лесов, песчаных холмов, болот, озёр и маленьких лесных речушек. На территории района имеются месторождения железных руд, доломитов, известняков, торфа, песка и глин.

В связи со значительной выработанностью и нерентабельностью добычи в начале 20-х годов была прекращена промышленная разработка железных руд и в 50-х годах — торфа. Глубины залегания торфяного слоя колеблются от 1 до 2 метров (в районе Ульищ до 5—6 метров) и позволяют вести его разработку для нужд сельского хозяйства и брикетного производства. Данное сырьё является экологически чистым.

На территории района имеется крупное месторождение карбонатных пород, а также одно из четырёх областных месторождений формовочных песков. Запасы кварцевого песка оцениваются в 21 600 000 м3, могут использоваться для производства кирпича, газобетона, стекла. Запасы глин для строительной керамики — около 1 500 000 м3.

 Лесные ресурсы
Кулебакский район расположен в Приокском низинном полесском крае. Более 70 % территории района покрыто сосново-широколиственными лесами. В настоящее время в районе явно выражены три основных вида лесов:
 сосново-широколиственные леса с участием дуба, липы, ясеня, местами в сочетании с берёзово-сосновыми лесами;
 широколиственные леса (преимущественно из дуба обыкновенного с примесью липы, клёна, ясеня и других);
 берёзовые и сосновые леса с примесью дуба, липы, иногда сосны и ели, появившиеся главным образом на месте широколиственных лесов.

Общая площадь лесных земель составляет 69 200 гектар, в том числе покрытая лесом — 64 900 гектар. На леса I-й группы приходится 30 % лесных площадей, на леса II-й группы — 70 %. Общий запас древесины равен 8 900 000 м3, в том числе хвойных — 3 900 000 м3. Запас спелых — 1 200 000 м3, из него хвойные −143 900 000 м3. Ежегодный размер пользования от всех видов рубок леса определён в размере 8 200 000 м3.

 Водные ресурсы
На территории района протекают реки Теша, Велетьма и речки Шилокша, Ломовь и Леметь. Все реки и речки относятся к бассейну реки Оки. В среднем протяжённость рек, речек, ручьёв в расчёте на 1000 га составляет 0,23 километра. Основными источниками питания рек являются: снеговое, на долю которого приходится 70 % годового стока, 20 % составляют подземные воды и 10 % дождевые. Уровень грунтовых вод находится в пределах 1,3—1,7 метра. В районе находится второй в Нижегородской области по размерам крупнейший искусственный пруд Велетьминский с площадью зеркала 4,04 квадратных километра.

Кулебакский район расположен над уникальным месторождением подземных вод, из которого организовано водоснабжение района.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция Навашино находится в 30 километрах от районного центра. Станция находится на магистрали, соединяющей Москву и Екатеринбург.

Расстояние по автодорогам до Нижнего Новгорода — 190 километров, до Москвы — 360 километров .

Пассажирские и грузовые автотранспортные перевозки осуществляют автотранспортное предприятие и частные предприниматели. Протяжённость автомобильных дорог областного и местного значения с твердым покрытием составляет 218 километров.

Протяжённость автобусных внутриобластных маршрутных линий 448,6 километра, протяжённость автобусных маршрутов, проходящих на территории района — 241,8 километра. Все сельские населённые пункты имеют автобусное сообщение.

Культура и образование 
В районе 21 детское дошкольное учреждение. На территории района расположено 18 общеобразовательных школ, из них в городской местности −10. В районе имеется школа-интернат на 200 мест.

В Кулебакском металлургическом колледже обучается 870 студентов. Ежегодный выпуск составляет свыше 200 специалистов.

В Кулебакском районе функционирует 16 культурно-досуговых учреждений, из них — 11 в сельской местности, парк культуры и отдыха, 17 библиотек, из них 7 — в сельской местности. Книжный фонд составляет около 280 тыс. экземпляров.

В городе находится интересное по своей архитектуре здание — Народный дом, памятник деревянного зодчества. Местные жители любовно называют его «Теремок». Это настоящий деревянный терем со шпилем, резными украшениями, своеобразными окнами и интересно решённым фасадом здания. Он построен как царский (императорский) павильон Нижегородской Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки 1896 года, по окончании которой был перевезён в Кулебаки.

В учреждениях досуга функционирует 184 клубных формирований, из них 111 — для детей.

Значительную роль в культурной жизни района играют 3 школы искусств и детская художественная школа.

Лечебные учреждения 
В районе имеется 5 больничных учреждений на 700 коек, в том числе в городской местности — на 600 коек. За здоровьем населения наблюдают 5 амбулаторно-поликлинических учреждений с мощностью 1200 посещений в смену. Однако, в отделении скорой помощи на старой машине и с неполной аптечкой работают лишь два человека.

На территории Кулебакского района расположены зоны отдыха.
Детский оздоровительный лагерь им. А. П. Гайдара ЗАО «Кулебакская швейная фабрика» на 300 мест разместил свои корпуса в сосновом лесу. Отдых и оздоровление детей организуется летом в 3 смены.

Градообразующее предприятие ОАО «Кулебакский металлургический завод» также имеет свою базу отдыха «Дубрава». Детский летний отдых организован в 4 смены по 100 человек, для взрослых проводятся летняя и зимняя олимпиады.

Религия 
Население района в основном имеет православное христианское вероисповедание. В районе имеется 11 православных храмов, а также 2 монастырских скита и 1 храм в процессе строительства. В районе существует протестантская поместная церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Кроме того в районе проживают представители Римско-католической церкви, а также лютеране и представители других христианских конфессий, в том числе старообрядцы разных согласий, с храмом. Мусульмане также не имеют мечети. Ислам исповедуют преимущественно приезжие представители кавказских республик и Средней Азии.

Известные люди 
 Васильев, Борис Сергеевич (1909—1999) — советский военный деятель, генерал-майор (1958 год).
 Мокров, Николай Алексеевич (1926-1996) — советский и российский живописец. Заслуженный художник РФ.

Герои Труда 
 Долбилкин, Иван Осипович
 Киселёв, Николай Михайлович
 Кондрашов, Пётр Васильевич
 Пивоваров, Сергей Васильевич
 Утин, Иван Архипович
 Шаблыгин, Фёдор Михайлович

Примечания

Ссылки 
 «Фсе Кулебаки. Электронный справочник»
 «Сайт посёлка Гремячево Кулебакского района»
 Герои Труда района
 

 
Городские округа Нижегородской области